Фёрстер, Ферстер (, , ) — фамилия.

Известные носители 
 
 Фёрстер, Арнольд (1810—1884) — немецкий энтомолог и ботаник.
 Фёрстер, Бернард (1843-1889) — немецкий политик и идеолог антисемитизма.
 Фёрстер, Бернд (род. 1956) — немецкий футболист.
 Фёрстер, Виктор (1867—1915) — чешский художник и мастер мозаики.
 Фёрстер, Виланд (род. 1930) — немецкий скульптор.
 Фёрстер, Вильгельм Юлиус (1832—1921) — немецкий астроном, председатель Международного бюро мер и весов.
 Фёрстер, Ганс-Йоахим (1920—1945) — немецкий офицер-подводник, обер-лейтенант.
 Ферстер, Егор Христианович (1756—1826) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Фёрстер, Иоганн Христиан (1671—174?) — органный мастер и виртуоз игры на органе.
 Ферстер, Иоганн Якоб или Давид (—1747) — архитектор, принятый на службу императором Петром I в Гамбурге. Участвовал, под руководством Браунштейна, в строении Кронштадта, Зимнего дворца, Царского Села.
 Фёрстер, Йозеф Богуслав (1859—1951) — чешский композитор.
 Фёрстер, Карл Альберт Элеон (1794—1833) — немецкий писатель и поэт; педагог.
 Фёрстер, Карл-Хайнц (род. 1958) — немецкий футболист.
 Ферстер, Кароль (:pl:Karol Ferster) (1902—1986) — польский рисовальщик, карикатурист, сатирик.
 Фёрстер, Керстин (род. 1965) — немецкая гребчиха.
 Фёрстер, Людвиг (1797—1863) — австрийский архитектор.
 Фёрстер, Марк (род. 1990) — немецкий киберспортсмен.
 Фёрстер, Олаф (род. 1962) — немецкий гребец.
 Фёрстер, Отфрид (1873—1941) — немецкий невролог и нейрохирург.
 Ферстер, Пётр (:pl:Piotr Ferster) (род. 1953) — польский актёр.
 
 Фёрстер, Хайко Матиас (род. 1966) — немецкий дирижёр.
 Ферстер, Ханс (:sv:Hans Ferster) († 1653) — шведский архитектор и строитель.
 Фёрстер, Хейнц фон (1911—2002) — австрийский физик, математик.
 Фёрстер, Хорст (1920—1986) — немецкий дирижёр.
 Фёрстер, Эмануэль Алоис (1748—1843) — австрийский композитор.
 Фёрстер, Эрнст Иоахим (1800—1885) — немецкий живописец и историк искусства.

Двойные 
 Фёрстер-Ницше, Элизабет (1846—1935) — младшая сестра и литературная душеприказчица Фридриха Ницше.

См. также 
 Форстер

Другое 
 «Август Фёрстер» () — немецкая фирма по производству роялей и пианино.
 Особняк А. К. Ферстер — Михельсона

Примечания